Henry de Lacy, conde de Lincoln (c. 1251-febrero de 1311), Barón de Pontefract, Señor de Bowland, Barón de Halton y Condestable hereditario de Chester fue un noble inglés, confidente del Rey Eduardo I. Sirvió a su rey en Gales, Francia, y Escocia tanto como militar como como diplomático. A través de su madre era bisnieto de Amadeo IV de Saboya. Fue el destinatario, o autor conjunto, de un poema (un tenson) por Walter de Bibbesworth sobre la cruzada, La pleinte par entre missire Henry de Lacy et sire Wauter de Bybelesworthe pur la croiserie en la terre seinte.

Origen 

Enrique era el hijo y heredero de Edmund de Lacy, Barón de Pontefract (c.1230-1258) (hijo mayor de John de Lacy, conde de Lincoln (c. 1192-1240) y su esposa Margaret de Quincy suo jure Condesa de Lincoln (c. 1206-1266)) con Alicia de Saluzzo, una noble saboya descendiente de Amadeo IV, conde de Saboya.

Herencia 
El padre de Enrique murió en 1258 cuando este contaba sólo unos 7 años, y quedó en situación de guardianía, que fue recomprada por su madre, con la ayuda de su abuela. Como su padre había fallecido antes que su propia madre, suo jure condesa de Lincoln, Enrique se convirtió en su heredero cuando murió en 1266, cuando tenía 15 años y todavía estaba bajo custodia. Al ser heredero de unas propiedades muy extensas, tanto de su padre como de su abuela, fue educado en la corte del rey Enrique III.

En 1258 heredó de su padre los títulos y cargos de Barón de Pontefract, Barón de Halton y Condestable de Chester y alrededor de 1266 heredó tierras y títulos de su abuela paterna Margaret de Quincy, incluyendo Conde de Lincoln. En 1272 alcanzó la mayoría de edad (21), fue nombrado caballero y se convirtió en el Conde de Lincoln.

Carrera 
Se convirtió en Consejero Principal del rey Eduardo I, hijo y sucesor de Enrique III. Mientras el rey luchando contra los Escoceses, Enrique fue nombrado Protector del Reino. Tras participar en la Conquista de Gales en 1282, a Enrique se le concedió el Señorío de Denbigh y construyó el Castillo de Denbigh. En 1296 fue a Francia con Edmundo de Lancaster ("Edmund Crouchback"), el hermano menor del rey, a cuya muerte en ese año sucedió como comandante de las fuerzas inglesas en Gascuña; regresó a Inglaterra a principios de 1298. Intervino en Falkirk en 1298 y en el Asedio del Castillo de Carlaverock en 1300, ambos en Escocia. El Rollo de Carlaverock registra su escudo de armas en verso como: Un león rampante púrpura. En noviembre de 1300 fue enviado en misión a Roma para quejarse al Papa por los daños causados por los escoceses. Estuvo presente en la muerte del rey Eduardo en julio de 1307. Durante un breve tiempo fue amigo del nuevo rey Eduardo II y su favorito Piers Gaveston, pero rápidamente se unió a Tomás Plantagenet, conde de Lancaster y el partido baronal. Fue uno de los"Ordainers" de 1311 y Regente del Reino durante la estancia del rey en Escocia ese mismo año. Trasladó la Abadía de Stanlow, el monasterio Cisterciense del que su familia era benefactora, a la Abadía de Whalley.

Matrimonio y descendencia 
Se casó dos veces:

 Primero con Margaret Longespée, hija de Sir William Longespée el Joven y Maud de Clifford, con quien tuvo dos hijos que murieron jóvenes y una única hija y heredera:
 Alice de Lacy, IV condesa de Lincoln (1270-1348) que se casó con Tomás Plantagenet, conde de Lancaster.
 Edmund de Lacy, ahogado en un pozo en el castillo de Denbigh;
 John de Lacy, murió al caer desde un parapeto en el castillo de Pontefract.
 En segundo lugar se casó con Joan FitzMartin (m. 1322), hermana de Guillermo II FitzMartin (m. 1326), Barón feudal de Barnstaple en Devon, sin descendencia.

Muerte y entierro 
Murió en Lincoln's Inn, su residencia en la City de Londres y fue enterrado junto a la Catedral de San Pablo. Su tumba y monumento en el coro fueron destruidos durante el Gran Incendio de Londres en 1666. Un monumento moderno en la cripta menciona a De Lacy entre las tumbas importantes perdidas.

Notas y referencias 

Nacidos en 1251
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XIII